FK Proleter Dvorovi
 FK Proleter Novi Sad
 FK Proleter Teslić
 Proleter Zrenjanin